«Родительский день» — название фильмов:
 Родительский день — советский короткометражный фильм 1981 года (режиссёр: Светлана Проскурина)
 Родительский день — российский художественный фильм 2008 года (режиссёр: Андрей Щербинин)